De Cryptodontia zijn een groep van uitgestorven dicynodonte therapsiden die de families Geikiidae, Oudenodontidae en Rhachiocephalidae omvat. 

Het werd benoemd in 1860 door de Engelse paleontoloog Richard Owen. Owen bedoelde Cryptodontia als een familie, en de naam werd later veranderd in Cryptodontidae om deze rang weer te geven. Die naam is echter onjuist omdat er helemaal geen geslacht "Cryptodon" bestaat, wat artikel 11.7.1.1 ICZN verplicht stelt.

De naam Cryptodontia werd weer in ere hersteld in 2009 toen het werd geherdefinieerd als een clade bestaande uit alle soorten nauwer verwant aan Oudenodon bainii Owen, 1860a, dan aan Emydops arctatus (Owen, 1876) Broom, 1913, of aan Dicynodon lacerticeps Owen, 1845.

Er zijn drie algemeen erkende synapomorfieën. Op de voorste snuit bevindt zich een middenrichel. Op de bovenrand of achterste bovenhoek van de neusgaten bevinden zich neusbulten in de vorm gepaarde gezwollen gedeelten. Achter de caniniformen tanden draagt de kaak een kam.

Fylogenie 

Uitgestorven chordadieren